Puchar Słowacji w piłce siatkowej mężczyzn 2019/2020 (słow. Slovenský pohár vo volejbale mužov 2019/2020) – 22. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Słowacji. Zainaugurowany został 23 października 2019 roku.

W rozgrywkach o Puchar Słowacji wzięło udział osiem drużyn z Extraligi. Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. Finał rozegrany został 9 lutego 2020 roku w Eurovia Aréna w Bratysławie.

Puchar Słowacji zdobył , pokonując w finale . MVP finału wybrany został Rosjanin Nikołaj Pawłow.

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Słowacji w sezonie 2019/2020 składają się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W drodze losowania tworzone są pary ćwierćfinałowe. W poszczególnych parach rozgrywany jest dwumecz. O awansie decyduje większa liczba zdobytych punktów meczowych. Za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymuje 3 punkty meczowe, za zwycięstwo 3:2 - 2 punkty, za porażkę 2:3 - 1 punkt, natomiast za porażkę 1:3 lub 0:3 - 0 punktów. Jeżeli po rozegraniu dwumeczu obie drużyny mają taką samą liczbę punktów, o awansie decyduje tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Zwycięzcy par ćwierćfinałowych uzyskują awans do półfinału rozgrywanego na analogicznych zasadach co ćwierćfinały. Zwycięzcy w parach półfinałowych rozgrywają mecz finałowy o Puchar Słowacji. Nie jest rozgrywany mecz o 3. miejsce.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Słowacji w piłce siatkowej mężczyzn
2019 w piłce siatkowej
2020 w piłce siatkowej
2019 na Słowacji
2020 na Słowacji